Операция Сухарь была названием серии рейдов британских коммандос во время Второй мировой войны. Операция проводилась коммандос № 10 (межсоюзнические), № 12-коммандос и Специальной лодочной службой. Проходила на Нормандских островах и северном побережье Франции в декабре 1943 года. Большинство набегов совершали отряды из десяти человек различных рангов, перевозимых на моторных и торпедных катерах, за исключением одной операции, которая осуществлялась воздушной посадкой. Рейды были закончены по приказу генерал-майора Роберта Лейкока по причине прибытия подкрепления противника в ходе одной из операций которое могло нанести ущерб стратегии союзников.

Сражения Великобритании
Сражения во Франции
Операции и сражения Второй мировой войны